

Patronyme 
 Audrey Munson (1891-1996) est un modèle et une actrice américaine.
 David Munson (1884-1953) est un athlète américain.
 James Eugène Munson (1835—1906) était un sténographe, et notamment un sténographe officiel de la cour suprême de New York.
 John Munson (1966- ) est un bassiste américain.
 Ona Munson (1910-1955) est une actrice et chanteuse américaine.
 Thurman Munson (1947-1979), receveur de baseball américain.

Toponyme 

Canada
 Munson est un village de la province d'Alberta.
États-Unis
 Munson est une localité de Floride.